A Question of Conscience – cortometraggio del 1915 diretto da Paul Powell
A Question of Conscience – film canadese del 1990 diretto da Ilan Ziv